Bitterkruid kan verwijzen naar:
Het geslacht (Picris): bitterkruid
Het geslacht Lewisia, dat ook wel bitterkruid wordt genoemd
Het kruid dat op de Pesach schotel wordt gebruikt, zie maror